Daniel Soulez Larivière, avocat français (1942- ). Respectivement père, frère et cousin des suivants ;
 Hadrien Soulez Larivière, scénariste et réalisateur français. Fils du précédent, et respectivement neveu et petit-cousin des suivants ;
 Michel Larivière (1934- ), écrivain. Frère de Daniel et oncle d'Hadrien Soulez Larivière, cousin germain de Philippe Soulez ;
 Philippe Soulez (1943-1994), philosophe. Cousin germain de Daniel et Michel Soulez Larivière, grand-cousin d'Hadrien.

Voir aussi